Henry Bruun kan syfta på:

 Henry Bruun (1873-1918), dansk arkivman
 Henry Bruun (1903-1970), dansk arkivman